Хорди (Жорди) Арресе-Кастанье (; род.  в Барселоне) бывший испанский профессиональный теннисист, серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.

Спортивная карьера 
Хорди Арресе известен главным образом как серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, единственных, в которых он участвовал. На его счету 6 побед в турнирах АТР и Гран-При в одиночном разряде и четыре в парном, а также шесть побед в одиночном разряде и три победы в парах в турнирах уровня Challenger. Все победы Арресе, характерный представитель испанской теннисной школы, одержал на грунтовых кортах. Тем не менее пиком его карьеры был именно финал олимпийского турнира в его родной Барселоне, где он проиграл в пяти сетах швейцарцу Марку Россе. В турнирах Большого шлема высшим достижением Арресе является третий круг Открытого чемпионата Франции, также играемого на грунтовых кортах, куда он проходил четыре раза.

На счету Арресе, высшим местом которого в рейтинге АТР было 23-е, четыре победы над теннисистами первой десятки рейтинга: Борисом Беккером (3-я ракетка мира на момент встречи, в рамках командного чемпионата мира), Ги Форже (4-я), Брэдом Гилбертом (4-я, в рамках командного чемпионата мира) и Аароном Крикстейном (6-я). Однако на пути к своей олимпийской медали Арресе сыграл только с одним теннисистом, стоявшим выше него в рейтинге, Андреем Черкасовым, бывшим в тот момент 26-й ракеткой мира (сам Арресе занимал тридцатую позицию, а будущий чемпион Олимпиады Россе — только 44-ю).

Финалы турниров АТП за карьеру (22)

Одиночный разряд (12)

Победы (6)

Поражения (6)

Парный разряд (10)

Победы (4)

Поражения (6)

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Барселоне
Теннисисты Испании
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года